Маркел (Радишевський) (* 1742) — єпископ Корельський і Ладозький Відомства православного сповідання Російської імперії.
 Радишевський Онисим Михайлович (16-17 ст.) — український і російський друкар, майстер військово-інженерної справи.
 Радишевський Ростислав Петрович (* 1948) — український філолог, поет. Доктор філологічних наук, професор, академік НАН України.

Див. також 
 Радиш
 Радзишевський